Шливовик може да се отнася за:

 Шливовик, село в община Бела паланка, Сърбия
 Шливовик, село в община Свърлиг, Сърбия